Guadalupe (z arabského vád-al-lubb, skrytá řeka) může být:

 Guadalupe (Španělsko), obec ve španělské Extramaduře
 Klášter Santa María de Guadalupe
 Guadalupe (Mexiko), bývalé město v Mexiku, dnes předměstí Mexico City
 Panna Maria Guadalupská
 Smlouva z Guadalupe Hidalgo
 Guadalupe (ostrov), ostrov u pacifického pobřeží Mexika
 Guadalupe (řeka) řeka ve Španělsku
 Guadalupe (Kalifornie), město v USA
 Guadalupe (Kostarika), město v Kostarice
 Guadalupe Mountains, pohoří v USA
 Guadalupe County, dva okresy v USA
 Guadalupe Victoria (1786–1843), mexický prezident

podobný název
 Guadeloupe, zámořský region Francie v Malých Antilách

Externí odkazy